Die landschaftliche Vielfalt in der Slowakei zeigt sich auch in der hohen Anzahl an Nationalparks (). Die zumeist bergige Landschaft in der Slowakei spiegelt sich auch in den geschützten Bereichen wider. Folgende Nationalparks bestehen zurzeit in der Slowakei:

Für andere Schutzgebiete in der Slowakei siehe (derzeit) Geographie der Slowakei.

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Slowakei